Fonyód beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Fonyód
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Fonyód
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Fonyód